A közellenség  (1931) amerikai film William A. Wellman rendezésében
 A közellenség (1998) amerikai film Tony Scott rendezésében